EDWD steht für:
 Flugplatz Lemwerder (ICAO-Code)
 Bahnhof Duisburg-Wedau (DS100-Code)

Edwd. steht für:
 Edward in Künstlersignaturen und Unternehmensnamen

Abkürzung